

Cinema 
 Madame X – film del 1916 diretto da George F. Marion
 Madame X – film del 1920 diretto da Frank Lloyd
 Madame X – film del 1929 diretto da Lionel Barrymore
 Madame X – film del 1937 diretto da Sam Wood
 Madame X – film del 1966 diretto da David Lowell Rich
 Madame X – film del 1981 diretto da Robert Ellis Miller
 Madame X – film del 2021 diretto Ricardo Gomes e SKNX

Letteratura 
Madame X – romanzo del 2008 di Tess Gerritsen

Musica 
 Madame X – traccia dell'album Hors-saison di Francis Cabrel del 1999
Madame X –  album di Madonna del 2019

Pittura 
Madame X (Madame Pierre Gautreau) – dipinto di John Singer Sargent del 1879